Заканго има више значења:

 Заканго (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Заканго (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Заканго (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику